Elena z Avaloru (, od 2016) – amerykański serial animowany, wchodzący w kanon Disney Channel Original Series, stworzony przez Craiga Gerbera. Opowiada o przygodach latynoskiej księżniczki Eleny i jej rodziny, a akcja serialu rozgrywa się w tym samym uniwersum co Jej Wysokość Zosia.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 22 lipca 2016 na amerykańskim Disney Channel. W Polsce serial zadebiutował 29 października 2016 na antenie polskiego Disney Channel. Od 5 marca 2018 serial jest emitowany również na antenie polskiego Disney Junior.

Dnia 11 sierpnia 2016 roku zostało ogłoszone, że serial otrzymał zamówienie na drugi sezon. Dnia 13 lutego 2017 roku zostało ogłoszone, że serial został przedłużony o trzeci sezon.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię szesnastoletniej latynoskiej księżniczki – Eleny Castillo Flores, która ratuje magiczne królestwo Avalor spod panowania złej czarownicy Shuriki. Przyszła następczyni tronu będzie uczyć się obowiązków, tradycji i poznawać swoje królestwo, aby godnie móc nim rządzić w przyszłości. Księżniczka będzie wspierana przez siostrę Izabelę, dziadków Francisco oraz Luisę, a także przez kuzyna Estebana. Razem z najlepszą przyjaciółką Naomi, początkującym magiem Mateo oraz wschodzącą gwiazdą królewskiej gwardii Gabem będą przeżywać niesamowite przygody.

Bohaterowie 
 Elena Castillo Flores – główna bohaterka kreskówki, nastoletnia latynoska Księżniczka oraz przyszła następczyni tronu magicznego królestwa Avalor.
 Księżniczka Izabela – młodsza siostra Eleny.
 Błysk – jeden z trzech magicznych latających stworzeń zwanych Jagunami.
 Luna – jedna z Jagunów.
 Monsun – jeden z Jagunów.
 Francisco – dziadek Eleny.
 Luisa – babcia Eleny.
 kanclerz Esteban – kuzyn Eleny i Izabeli oraz królewski doradca magicznego królestwa Avalor.
 Naomi – najlepsza przyjaciółka Eleny oraz córka kapitana Turnera, mistrza portu.
 Mateo – początkujący mag, bliski przyjaciel Eleny.
 Gabe – przyjaciel Eleny, wschodząca gwiazda królewskiej gwardii.
 Zuzo – tajemniczy duch zwierzęcia, który posiada moc podróżowania między światem duchów a światem ludzi.
 Armando – pałacowy sługa, który pomaga Elenie w drodze do zostania królową.
 kapitan Turner – mistrz portu, ojciec Naomi.

Obsada 
 Aimee Carrero – Elena
 Jenna Ortega – księżniczka Izabela
 Chris Parnell – Błysk
 Yvette Nicole Brown – Luna
 Carlos Alazraqui – Monsun
 Emiliano Díez – Francisco
 Julia Vera – Luisa
 Christian Lanz – kanclerz Esteban
 Jillian Rose Reed – Naomi
 Joseph Haro – Mateo
 Jorge Diaz – Gabe
 Keith Ferguson – Zuzo
 Joe Nunez – Armando
 Constance Marie – Doña Paloma
 Rich Sommer – kapitan Turner

Spis odcinków 
 tłusta data czcionki koloru zielonego – odcinki pokazane przed premierą

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney Channel
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya